Oruncó () é o nome que todos os orixás obrigatoriamente tem que ecoar no dia especial, chamado nome do santo (Feitura de santo) em público, na presença de todos os irmãos, filhos e adeptos. Momento mais esperado da iniciação Queto, ritual de tensão muito grande e a expectativa dos sacerdotes que contribuíram nesta sagrada iniciação, podendo ser afirmada ou negada pelo noviço de que tudo foi bem feito ou não, em caso positivo, ouve-se um grito triunfal do seu Oruncó, todos os iaôs eleguns que não tem obrigação de sete anos odu ejé entram em transe.

Ligações externas
Texto com várias referências
Saída de Iaô-Pierre Verger ISBN 85-85554-25-8
Cantar para Subir Rita Amaral-Vagner Gonçalves da Silva

Celebrações do candomblé
Ritos de passagem